Setor de Indústria e Abastecimento, região administrativa do Distrito Federal brasileiro
 Sia (mitologia), divindade egípcia para o conceito de sabedoria
 Sia (musicista), cantora e compositora australiana